Lekkoatletyka na Letniej Uniwersjadzie 1965 – zawody lekkoatletyczne podczas uniwersjady w Budapeszcie odbywały się na Népstadionie.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1965 w lekkoatletyce
1965
Lekkoatletyka na Węgrzech
Letnia Uniwersjada 1965